Niemcy:
 Raben – dzielnica gminy Rabenstein/Fläming w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark
 Raben Steinfeld – gmina  w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze rzednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Inne:
 Raben – ród
 Raben Group – firma z branży logistycznej